Фоменко, Николай Михайлович:

 Фоменко, Николай Михайлович (1903—1981) — советский деятель промышленности, с 1943 по 1954 годы возглавлял Днепровский металлургический комбинат имени Ф. Э. Дзержинского.
 Фоменко, Николай Михайлович (1934—2006) — директор Уральского автомоторного завода в 1976—1993 годах.